ODS puede referirse a:

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para 2030;
 Las siglas en inglés de Almacén operacional de los datos (Operational Data Store).